— японский музыкальный коллектив, сочетающий в своём творчестве рок с вагакки (японские традиционные музыкальные инструменты) и сигином (японское искусство художественной декламации). Первую известность группа обрела в интернете: клип на песню «Tengaku» в первые 4 дня посмотрели 200 тысяч раз, а клип на песню «Senbonzakura» с момента его размещения на YouTube-канале лейбла Avex Trax набрал более 140 миллионов просмотров.

История

2012—2013: предыстория и раннее творчество 
В феврале 2012 года сигин-певица Юко Судзухана, игрок на сякухати Дайсукэ Каминага и игрок на кото Киёси Ибукуро образовали группу Hanafugetsu. Судзухана в этот период также играла на пианино. Затем она задумала группу, которая бы сочетала традиционные и современные стороны японской культуры, что стало предпосылкой для создания Wagakki Band.

В августе 2012 года участники Hanafugetsu познакомились с гитаристом Матией, который зарекомендовал себя как сессионный музыкант с хорошей репутацией, умеющий быстро играть. Примерно в это же время Судзухана познакомилась с барабанщиком Васаби на мероприятии Nico Nico Douga. Ранее Васаби, Каминага и Ибукуро сотрудничали с Куроной — игроком на вадайко, которого тоже пригласили в новый коллектив. Первой работой группы стала кавер-версия песни , изначально созданной для исполнения вокалоидами. Канадэ играл на сямисэне, Сираками Масиро — на бас-гитаре. Видеоклип на песню вышел в октябре 2012 года и стал вирусным.

Потом к группе присоединился бас-гитарист Аса, который является автором песен для вокалоидов, в частности хита «Yoshiwara Lament». Во время их выступления в баре в Сибуе к ним подошла играющая на сямисэне Бэни Нинагава, которая стала последним пополнением группы. Создание новой группы было официально объявлено в марте 2013 года. Сначала они действовали под названием Suzuhana Yuko and Wagakki Band, однако до начала 2014 года оно сократилось до Wagakki Band.

2013—2014: первый успех 
В апреле 2013 года вышло музыкальное видео на первую песню, записанную всеми восемью участниками Wagakki Band — . В августе во время Nico Nico Music Master 2 группа провела первый концерт. В октябре был выпущен видеоклип на песню , в котором Матия впервые показал себя. Затем группа выступала на трёх вечерах в ходе 10-го Tokyo International Music Market. В ноябре во время THE VOC@LOID M@STER 27 — мероприятия, посвящённого творчеству вокалоидов, — группа обнародовала мини-альбом , который содержит кавер-версии песен вокалоидов.

Первый концерт в 2014 году под названием Wagakki Band Daishinnenkai 2014~Wagakki X Band Gassen~ группа провела 31 июня в Club Asia в Сибуе. В этот же день был выпущен видеоклип на , который сразу стал хитом и на Nico Nico Douga, и на YouTube и повысил узнаваемость группы за рубежом. Их первый альбом Vocalo Zanmai, содержащий кавер-версии песен вокалоидов, вышел в апреле 2014 года. Он занял 5-е место в чарте Oricon и пребывал в его сотне 22 недели подряд. После этого группа начала сочинять свою музыку для дальнейших альбомов.

В июле 2014 года Wagakki Band впервые выступила за рубежом — на Japan Expo 2014 в Париже перед 4000 посетителей. Позже в июле они провели первый независимый концерт  в Music Exchange в Сибуе. Также вышел видеоклип на первую песню группы собственного сочинения — . В августе Wagakki Band участвовали в Japan’s a-Nation Festival, а в октябре появились на a-Nation Singapore Premium Showcase Festival. В конце 2014 года на DVD и Blu-ray была выпущена запись концерта Vocalo Zanmai Dai Ensoukai.

2015 — настоящее время: международное признание 
В январе 2015 года в общественном зале Сибуи группа впервые выступила в концертном зале. Первый независимый концерт за рубежом под названием  группа провела на Тайване в мае. В том же году Wagakki Band была ведущим исполнителем на концерте в Club Nokia в Лос-Анджелесе, приуроченного к Anime Expo. Также они впервые появились в телерекламном ролике — для компании Kirin Mets. Второй альбом Yasou Emaki вышел в сентябре 2015 года и возглавил чарт Oricon.

6 января 2016 года группа провела новогодний концерт  в «Ниппон Будокане», на котором было примерно 10 000 зрителей. В 2017 году вышел студийный альбом Shikisai, в 2018 — Otonoe.

В мае 2019 года Wagakki Band выступили во время «Ночи Японии 2019» в Нью-Йорке, где также были Хайд, Мисия и дуэт Puffy AmiYumi. Через месяц группа подписала контракт с Universal Music Japan после пяти лет работы с Avex Group. В рамках сделки менеджмент Wagakki Band перешёл в Ignite Management. В заявлении для прессы Судзухана сообщила, что группа желает испытать себя в новой музыкальной среде. В декабре вышел их первый мини-альбом React, который содержит четыре новые песни.

16 февраля 2020 года Wagakki Band провела концерт Premium Symphonic Night Vol.2 на арене «Осака-дзё Холл», на котором был задействован оркестр и выступила с группой Эми Ли — вокалистка Evanescence. Позже Ли участвовала в записи сингла «Sakura Rising». Он вошёл в шестой альбом группы Tokyo Singing, изданный в октябре 2020 года.

В июне 2021 года вышел второй мини-альбом Starlight. В августе 2022 года был выпущен шестой студийный альбом Vocalo Zanmai 2, который, как и первый диск группы, содержит песни вокалоидов в её оригинальном исполнении.

Состав 
  — вокал. Известна также под псевдонимом .
  — кото.
  — сякухати.
  — цугару-дзямисэн.
  — вадайко.
  — гитара. Настоящее имя — .
  — бас-гитара.
  — ударные. Настоящее имя — .

Дискография 

Студийные альбомы
 Vocalo Zanmai (2014)
 Yasou Emaki (2015)
 Shikisai (2017)
 Otonoe (2018)
 Tokyo Singing (2020)
 Vocalo Zanmai 2 (2022)

Мини-альбомы
 React (2019)
 Starlight (2021)

Сборники
 Kiseki Best Collection + (2017)
 Kiseki Best Collection II (2020)

Концертные альбомы
 Wagakki Band 1st US Tour Shogeki: Deep Impact (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Wagakki Band

Фолк-рок-группы Японии
Фолк-метал-группы Японии
Исполнители Avex Group
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Появились в 2013 году в Японии
Октеты
Wagakki Band